Naselja u Sloveniji:
 Mala vas (Dobrepolje, Slovenija), naselje u općini Dobrepolje
 Mala vas (Gorišnica, Slovenija), naselje u općini Gorišnica
 Mala vas pri Grosupljem, naselje u općini Grosuplje
 Mala vas pri Ormožu, naselje u općini Ormož